Нанопа́нк — направление в научной фантастике (разновидность посткиберпанка), посвящённое социальным и психологическим аспектам применения нанотехнологий. Изображают возможное будущее, в котором активно применяются нанотехнологии.

В нанопанке рассматриваются возможности манипуляции материей на молекулярном и атомарном уровне, в том числе создание веществ с программируемыми свойствами («умная материя»), а также создание полезных вирусов, способных обеспечить человеку мнимое или явное совершенство в виде зомби или иной формы постчеловека. Показываются перспективы и опасности, связанные с использованием программируемых молекулярных устройств — нанороботов и т. н. «сборщиков материи», занимающихся нанофабрикацией материальных макрообъектов. Так, в романе «Рибофанк» описывается гибель мира от бесконтрольно размножившихся силикробов (наноботов).

Предвестником нанопанка является рассказ «Микроруки» Бориса Житкова. В годы холодной войны Станислав Лем написал рассказ «Эволюция вверх ногами», про военное применение нанотехнологий. Чуть позже эта тема была развита в его романе «Мир на Земле»

В русской фантастике произведения с элементами нанопанка создавал Александр Тюрин: роман «Боятся ли компьютеры адского пламени?» (1998), рассказы «Киберозойская эра» и «Судьба Кощея в киберозойскую эру», повесть «Отечественная война 2012 года».

В западной фантастике одним из первых произведений в жанре нанопанка можно считать роман Нила Стивенсона «Алмазный век» (1995) и Пола Ди Филиппо «Рибофанк» (1996). Исторически пришел на смену киберпанку, поэтому содержит в себе ряд его элементов — транснациональные корпорации и секретные разработки в тайных лабораториях; уличные беспорядки; карантинные службы; эпидемии, поиски вакцин.

Также к нанопанку относят работы Гибсона.

Наиболее известные писатели жанра 

 Дин Кунц — Полночь
 Майкл Крайтон — Рой
 Пол Ди Филиппо

Фильмы 
 Один точка ноль (Вирус 1.0/Вариант 1.0/Версия 1.0) — One Point O (режиссёр Marteinn Thorsson, Jeff Renfroe 2004)
 Виртуальность
 Джейк 2.0
 Агент Вексилл
 Превосходство
 Генератор Рекс
 Бросок кобры
 Терминатор: Генезис
 Бладшот

Компьютерные игры 
 Metal Gear Solid
 Deus Ex
 Anarchy Online
 Red Faction
 Syndicate
 Crysis

См. также 
 Отношение к нанотехнологии в обществе
 Нуклеография
 Ксенотрансплантация
 Производные киберпанка

Примечания

Ссылки 
 Christopher Newfield, «Nano-Punk for Tomorrow’s People»

Нано
Трансгуманизм
Посткиберпанк